Кушеков () — фамилия казахского происхождения, образованная от прозвища Кушек. Известные носители:
 Кушеков, Самет (1888—1978) — колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда.
 Кушеков, Суйндик (, род. 1990) — футболист, полузащитник казахского клуба «Кайсар» из Кызылорды
 Кушеков, Унайбай Кушекович (, 1925—2013) — казахский советский партийный и государственный деятель.